Dominions II: the Ascension Wars — пошаговая стратегическая 4X игра, созданная Джоаном Карлссоном и Кристофером Остерманом из Illwinter и выпущенная Shrapnel Games 13 ноября 2003 года.

Игровой процесс 

Игра является пошаговой страгией, в которой ходы производятся одновременно. Игроки здесь выполняют роли богов-претендентов, а цель игры — распространить своё религиозное влияние.

В игре присутствуют 17 наций, у каждой из которых есть собственные боевые юниты, командиры, маги и уникальные магические заклинания. Многие нации могут существовать в нескольких вариантах, которые называются темами. Темы представляют различные исторические эпохи или альтернативное развитие. Глобальная карта разделена на провинции, по котором можно передвигать армии. В провинциях можно возводить постройки, изучать магию и собирать доход. Для расширения религиозного влияния необходимо строить храмы.

Перед началом непосредственно боевых действий, игроку нужно выбрать множество параметров нации и внешний вид бога. Все эти параметры сильно влияют на дальнейшую игру и стратегию. Все параметры стоят определённое количество очков.

Армии не способны передвигаться без командиров. Сражения в игре автоматические и единственный способ повлиять на их исход — расстановка отрядов и раздача приказов перед боем.

Отзывы 
Обозвреватель журнала Computer Gaming World Брюс Герик поставил игре 4.5 звезд из пяти и назвал её лучшей 4X стратегией последних 5 лет. По его мнению, игра понравится тем, кто ностальгирует по былым временам компьютерных игр. Из негативных моментов он отметил примитивную графику, которая скрывает всю глубину геймплея.

Майкл Лафферти с сайта GameZone дал игре 7.8 баллов из 10 возможных. В своем обзоре он заключил, что игра требует много усилий, чтобы понять игровую механику и не подойдет для казуальных игроков. Те игроки, которые готовы потратить время, оценят глубину игрового процесса.

Том Макнамара с IGN дал игре менее положительный отзыв и поставил 6.5 баллов из 10. При этом он отметил, что игроки, которые смогут пройти через проблемы с интерфейсом и полное отсутствие руководства, найдут игру интересной.

Обозреватель Gamespot Джейсон Окампа поставил игре 6.2 из 10. По его мнению, игра обладает такими важными для стратегий качествами, как сложность и глубина. Тем не менее, он заключил, что мало кто сможет это оценить из-за громоздкого и перегруженного деталями игрового процесса.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для Solaris
Игры для Windows
Пошаговые стратегии
Глобальные стратегии
PBEM-игры
Инди-игры
Симуляторы бога
Dominions
Компьютерные игры, разработанные Illwinter